E3 kan syfta på:

E3 – en väg mellan Cherbourg och La Rochelle i Frankrike
E3 – världens största datorspelsmässa i USA, se Electronic Entertainment Expo 
E3 (travtävling) – en travserie i Sverige för treåriga varmblodiga hästar,
BMW E3 – en personbil, tillverkad av den tyska biltillverkaren BMW mellan 1968 och 1977
 E 3 – en flygeskader inom svenska flygvapnet, se Tredje flygeskadern
E3 (vandringsled)– en del av ett system av långdistansvandringsleder i Europa, se Europaled
 Boeing E-3 Sentry – ett amerikanskt stridsledningsflygplan som bygger på Boeing 707